Hajime Kamoshida – scrittore giapponese
 Suguru Kamoshida – personaggio del videogioco Persona 5